Червоное () — село,
Ивановский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320483507. Население по переписи 2001 г. составляет 290 (143/147 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Червоное находится в 0,5 км от села Семиланное.
По селу протекает пересыхающий ручей на котором создана большая запруда (4,5 га).

Культура 
 Школа
 Клуб

Достопримечательности 
 Братская могила

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района